Hrvatska
 Kaniža (Bebrina), naselje u općini Bebrina
 Kaniža (Ivanec), naselje u općini Ivanec
 Kaniža Gospićka, gradsko naselje Gospića

Mađarska:
 Kaniža (Mađarska) ili Velika Kaniža

Slovenija:
 Kaniža (Šentilj, Slovenija), naselje u općini Šentilj